Игры Бейсбольного турнира на летних Олимпийских играх 1996 года состоялись с 20 июля по 2 августа. Второй раз в истории соревнования входили в основную программу игр. Все матчи прошли в Атланте на стадионе «Атланта-Фултон Каунти Стэдиум». В соревнованиях приняли участие восемь сборных: США (хозяин турнира), Куба, Никарагуа (квалифицировались по итогам Панамериканских игр 1995 года), Нидерланды, Италия (квалифицировались по итогам чемпионата Европы 1995 года), Япония, Южная Корея (квалифицировались по итогам чемпионата Азии 1995 года) и Австралия (чемпион Океании 1995 года, в раунде плей-офф обыграла команду ЮАР, чемпиона Африки 1995 года). В соревнованиях могли принимать участие только спортсмены-любители. Турнир проходил по той же схеме что и в 1992 году: на предварительном этапе команды сыграли друг с другом по круговой системе, четыре лучших сборных вышли в плей-офф. Второй раз подряд олимпийским чемпионом стала сборная Кубы, в финале обыгравшая команду Японии. Бронзовые медали выиграла сборная США.

Медалисты

Результаты

Предварительный раунд

Положение команд

Плей-офф

Ссылки 
 Обзор турнира на sports-reference.com 
 Результаты турнира на sports-reference.com 

Бейсбол на Олимпийских играх
Соревнования на летних Олимпийских играх 1996
1996 год в бейсболе
Бейсбол в США